Kozaki so lahko:
 Kozaki - vzhodnoevropsko nomadsko ljudstvo
 Kozaki - vrsta hroščev